Джордж Льюис Янг (; ) — шотландский футболист, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
В отборочном турнире к Чемпионату мира по футболу 1958 года в Швеции, Шотландия попала в группу с Испанией и Швейцарией. Отборочный турнир начался в мае 1957 года, к тому времени Янг объявил, что в конце этого сезона он прекратит играть. Он привел Шотландию к победе над Испанией со счетом 4:2 в стартовом матче на «Хэмпдене» 8 мая, и снова был капитаном в победе над Швейцарией со счетом 2:1 в Базеле 19 мая. Однако в том матче он получил растяжение бедра и не играл в товарищеском матче со счетом 3:1 против тогдашних чемпионов мира — сборной Западной Германии в Штутгарте три дня спустя. Янг не был выбран на ответный матч с Испанией в Мадриде 26 мая 1957 года, который Испания выиграла со счетом 4:1, что означало завершение его международной карьеры.

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Терд Ланарк»